Sonepur – capoluogo del distretto di Subarnapur, stato federato dell'Orissa, India
 Sonepur – stato principesco storico dell'India
 Sonepur – città nel distretto di Saran, stato federato del Bihar, India